Gurdaspur (Punjabi: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Punjab.

Gurdaspur ist die Distrikthauptstadt des gleichnamigen Distrikts.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 75.549, einschließlich Vororten (outgrowths) waren es 77.928.
Gurdaspur liegt auf einer Höhe von  in der nordindischen Ebene. Der Beas strömt 14 km östlich an Gurdaspur vorbei. Die Stadt liegt 35 km südwestlich von Pathankot. 

Gurdaspur ist ein Verkehrsknotenpunkt im Nordwesten Indiens. Die Fernstraße NH 15 verläuft von Pathankot über Gurdaspur nach Batala. Die pakistanische Grenze befindet sich 15 km westlich von Gurdaspur.

Klima 
Das Klima in Gurdaspur ist subtropisch. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 959 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 23,5 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Punjab (Indien)
Ort in Punjab (Indien)
Distrikt Gurdaspur